Racu (Roemenië), een gemeente in de Roemeense regio Transsylvanië
Racu (rivier), een zijrivier van de Olt die stroomt door Transsylvanië, Roemenië